Округ Фолс () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Марлин.

История 
Округ Фолс был сформирован в 1850 году.

География 
По данными Бюро переписи населения США площадь округа Фолс составляет 1991 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 77
  Автострада 6
  Автострада 7
  Автострада 14
  Автострада 53
  Автострада 320

Соседние округа 

 Лаймстон (северо-восток)
 Робертсон (юго-восток)
 Мейлем (юг)
 Белл (юго-запад)
 Мак-Леннан (северо-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 24,5 % составляли дети до 18 лет, 15,6 % люди возрастом более 65 лет. 53,9 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 71,5 % белых, 26,7 % афроамериканцев, 0,7 % представителей коренных народов, 0,2 % азиатов, 20,1 % латиноамериканцев. 0,8 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $14311. 24,2 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $32844.

Также 66,2 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 9,6 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса